

Sigle 
 Genoa Social Forum
 Giochi senza frontiere
 Geologia Senza Frontiere

Musica 
 G.S.F. – traccia dell'album At the Show dei MxPx del 1999

Altro 
 GSF – sigla di produzione della Suzuki Bandit